Жозеф Жак Марсель Бонин (; род. 12 сентября 1931, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1955) и «Монреаль Канадиенс» (1958, 1959, 1960), пятикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
Начал свою карьеру в «Квебек Айс», где отыграл результативно целый сезон, перейдя оттуда в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз», где продолжил карьеру, играя также за фарм-клубы, пока не закрепился в «Ред Уингз», с которым в 1955 году выиграл Кубок Стэнли.

По окончании сезона вместе с другими игроками был обменян в «Бостон Брюинз», где отыграл целый сезон, по окончании которого вернулся в «Квебек Айс», где результативно отыграл целый сезон, заработав лучшие в карьере 80 очков, включая 60 за голевые передачи. 

По окончании сезона перешёл в «Монреаль Канадиенс», где отыграл пять сезонов, став одним из ключевых игроков команды, выигравший три Кубка Стэнли подряд с 1958 по 1960 год.

Завершил хоккейную карьеру из-за травмы спины, полученной в феврале 1962 года в одном матчей НХЛ.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Эдмонтон Флайерз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ